Gerard van der Mark (1220-1272), prinsbisschop van Münster
Gerard van der Mark (1387-1461), graaf van een deel van het graafschap Mark